Fullerö kan avse:

 Fullerö, Uppsala – en by i Uppsala kommun
 Fullerö backars naturreservat –  ett naturreservat i Uppsala kommun
 Fullerö slott - ett slott i Västerås-Barkarö socken, Västerås kommun
 Fullerö (naturreservat) –  ett naturreservat i Västerås kommun
 Fullerö GK - en golfbana i Västerås
 Fullerö (äpple) - en äppelsort som är mestadels gul